La classe degli asini – singolo di Natalino Otto
 La classe degli asini – film ispirato alla canzone